Whitsett ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitsett (North Carolina)
 Whitsett (Pennsylvania)
 Whitsett (Texas)